Graycassis är ett släkte av spindlar. Graycassis ingår i familjen Lamponidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Graycassis